Регаладуш () — португальська власна назва.

Топоніми

Піку-де-Регаладуш — парафія.